Perrott ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Perrott (1851–1915), englischer Rugbyspieler
 Herbert Perrott (1617–1683), englischer Politiker
 Jeff Perrott, US-amerikanischer Maler
 John Perrott (* 1943), britischer Diplomat
 Nathan Perrott (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer sowie Boxer
 P. Elizabeth Thomas Perrott (fl. 1955), Botanikerin, Mycologin
 Rebecca Perrott (* 1961), neuseeländische Schwimmerin
 Thomas Perrott (1851–1919), britischer General

Siehe auch:
 Perrott Lyon Timlock & Kesa, Architekturbüro
 South Perrott, Ort in West Dorset